Wimbledon-mesterskaberne 2007 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 26. juni - 9. juli 2007 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 121. udgave af Wimbledon-mesterskaberne og den tredje grand slam-turnering i 2007. Kvalifikationen blev spillet den 19. - 22. juni 2007 på Bank of England Sports Ground i Roehampton.

Wimbledon-mesterskaberne udbetalte for første gang ens præmiepenge til mænd og kvinder. Turneringen anvendte for første gang Hawk-Eye-teknologi på Centre Court og No. 1 Court. Cyclops blev fortsat brug på andre baner. På grund af den igangværende ombygning af Centre Court var ingen af tilskuerpladserne overdækkede.

Herresinglemesterskabet blev for femte gang i træk vundet af Roger Federer – en præstation som kun Björn Borg tidligere havde udført i den åbne æra. Det var historiens indtil da længste herresinglefinale og varede 3 timer og 45 minutter. Venus Williams vandt damesingletitlen ved at besejre Marion Bartoli i finalen. Bartoli havde overraskende besejret førsteseedede Justine Henin i semifinalen.

For første gang i 20 år vandt en britisk spiller en af mesterskabstitlerne, idet Jamie Murray vandt mixed double-turneringen sammen med Jelena Janković.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2007 androg £ 11.282.710, hvilket var en stigning på 8,7 % i forhold til året før og den indtil da højeste præmiesum ved en tennisturnering nogensinde. For første gang i mesterskabets historie var der ens præmier for mænd og kvinder. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalen i rækken for kørestolstennis fik følgende resultat.

Legender 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 

 Wimbledon 
 WTA Results 2007 - Wimbledon results 2007

Noter 

2007
WTA Tour 2007
ATP Tour 2007